Ali Mrabet est le nom de plusieurs personnalités.

Personnalités 

 Ali Mrabet (1987- ), acteur tunisien ;
 Ali Mrabet (1963- ), médecin militaire tunisien.